Ахаја се може односити на:
 Ахаја (област), историјска област у данашњој Грчкој
 Ахаја (округ), округ у периферији Западна Грчка
 Ахаја (провинција), римска провинција на простору данашње Грчке
 Кнежевина Ахаја, латинска држава

Види још 
 Ахајци (вишезначна одредница)